Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в чешском Нове-Место (1 марта — 7 марта 2021 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 8-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Лидеры в зачёте Кубка мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

8-й этап